Stellwag ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stellwag (1700–1704), deutscher evangelischer Pfarrer   
 Carl Stellwag (1823–1905), Augenarzt, siehe Carl Stellwag von Carion
 Donald Stellwag (* 1957), deutsches Justizopfer
 Georg Christoph Stellwag (1711–1740), deutscher Philosoph   
 Karl Stellwag (1873–1963), deutscher Landwirt
 Peter Stellwag (* 1956), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Stellwag von Carion
 Stellwag-Zeichen, verringerte Lidschlagfrequenz
 Stellwaghaus, Am Markt Nr. 4, in Schwäbisch Hall
 Stellwagen